Castellaneta est une commune italienne de la province de Tarente dans la région des Pouilles.
 Dan Castellaneta (1958-) est un acteur et scénariste américain connu pour être la voix originale anglaise de Homer Simpson.
 Donato Castellaneta (1931-2014), acteur italien.